

Brasil
Capelinha — município de Minas Gerais
Capelinha (bairro de São Paulo) — bairro da cidade de São Paulo
Capelinha (Guarulhos) — distrito no estado de São Paulo
Capelinha (Ipuã) — distrito no estado de São Paulo
Capelinha (Salvador) — bairro de Salvador

Desambiguações de topônimos